Kosovo může znamenat:
 Kosovo – severovýchodní část autonomní oblasti Kosovo a Metochie, resp. Kosovské republiky 
 Kosovo a Metochie – autonomní oblast Srbské republiky z jejího pohledu a pohledu států, které ji uznávají jako součást Srbska, avšak aktuálně mimo její faktickou kontrolu
 Kosovská republika, částečně uznaný stát v Evropě na území Kosova a Metochie, územně totožný se srbskou autonomní oblastí Kosovo a Metochie

Historické entity existující na stejném území 
 Kosovský vilájet – prefektura v Osmanské říši
 Socialistická autonomní oblast Kosovo (1945–1990) – autonomní oblast v Srbsku
 Republika Kosova – neuznaný separatistický státní útvar existující v letech 1991–2000 před válkou v Kosovu

Související články 
 Kosovský okruh – jeden z 29 okruhů Srbské republiky, a to 1 z 5 v autononomní oblasti Kosovo a Metochie, kterou Srbská republika nemá pod svou kontrolou, přičemž samotný region Kosovo dělí do 3 okruhů; Kosovská republika větší, severní část původního Kosovského okruhu nazývá Prištinský okruh a jeho jižní část zahrnula do Uroševackého okruhu
 Kosovo Force (KFOR)
 Kosovo je Srbsko
 Válka v Kosovu